Freiheitsturm steht für:

 Freiheitsturm (Azadi-Turm), Gebäude in Teheran
 Freiheitsturm (Burg), Gebäude in Burg bei Magdeburg

Siehe auch:
 Freedom Tower 
 Torre de la Libertad